Джордж Хэтфилд Дингли Госсип (; 6 декабря 1841, Нью-Йорк — 11 мая 1907, Липхук) — английский шахматист и шахматный автор.

Спортивные результаты

Ссылки 

 Самый неудачливый шахматист

Примечания 

Шахматисты Великобритании